Fortepiano (dynamiek), een aanduiding van de dynamiek in een muziekstuk
 Fortepiano (instrument), een muziekinstrument